Die Canadian Women’s Open 2023 finden vom 26. bis 30. März 2023 in Toronto, Kanada, statt. Das Squashturnier der Damen ist Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehört zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Titelverteidigerin ist Olivia Fiechter, die nicht erneut antritt.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz besteht aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Nikki Todd und Niki Shemirani jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld beträgt 51.250 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squashturnier in Toronto
PSA World Tour der Damen 2022/23